Claudio Micheli, né le  à Samedan, en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Claudio Micheli a commencé sa carrière dans deux clubs des Grisons, le HC Saint-Moritz puis le HC Coire qui évoluait en LNB. Puis il est passé au CP Berne et en 1993 il est passé au Zürcher SC, où il joue en LNA et a été capitaine de 1999 à 2002, puis capitaine suppléant de 2003 à 2005. En 2005 il est passé au Rapperswil-Jona Lakers puis au HC Ambrì-Piotta pour la saison 2008-2009 Au terme de cette saison il retourne au GCK Lions (un club affilié au ZSC Lions) en LNB.

Carrière internationale 
Micheli a participé au championnat du monde en 1997, marquant un but et quatre aides. En 1998, lors des mondiaux ayant lieu en Suisse, il a fourni deux aides. Lors de sa dernière participation à un mondial, en 2000, il a inscrit une aide.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990||HC Coire||LNB||36||17||16||33||28||9||3||4||7||2
|-
|1990-1991||HC Coire||LNB||35||15||23||38||28||10||9||5||14||10
|-
|1991-1992||HC Coire||LNA||36||11||19||30||28||10||9||7||16||12*
|-
|1992-1993||CP Berne||LNA||35||7||4||11||17||3||0||0||0||0
|-
|1993-1994||Zurich SC||LNA||36||8||6||14||8||3||0||0||0||0
|-
|1994-1995||Zürcher SC||LNA||36||11||11||22||22||5||3||2||5||0
|-
|1995-1996||Zürcher SC||LNA||35||14||14||28||12||4||2||1||3||4
|-
|1996-1997||Zürcher SC||LNA||45||22||24||46||24||5||0||3||3||2
|-
|1997-1998||ZSC Lions||LNA||40||19||20||39||10||8||3||8||11||6*
|-
|1998-1999||ZSC Lions||LNA||45||16||25||41||18||7||2||1||3||0
|-
|1999-2000||ZSC Lions||LNA||40||12||19||31||14||15||5||10||15||6
|-
|2000-2001||ZSC Lions||LNA||44||16||16||32||26||16||2||4||6||37
|-
|2001-2002||ZSC Lions||LNA||44||8||22||30||26||17||2||6||8||8
|-
|2002-2003||ZSC Lions||LNA||43||7||22||29||45||12||2||7||9||8
|-
|2003-2004||ZSC Lions||LNA||45||5||12||17||28||13||2||1||3||6
|-
|2004-2005||ZSC Lions||LNA||44||11||16||27||14||15||1||4||5||14
|-
|2005-2006||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||43||9||20||29||34||12||10||7||17||16
|-
|2006-2007||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||40||4||15||19||54||1||0||0||0||2
|-
|2007-2008||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||41||5||3||8||26||5||0||1||1||8
|-
|2008-2009||HC Ambrì-Piotta||LNA||50||6||9||15||40||12||2||5||7||8
|-
|rowspan="2"|2009-2010||GCK Lions||LNB||39||7||20||27||30||-||-||-||-||-
|-
|ZSC Lions||LNA||2||0||0||0||4||5||1||2||3||2
|-
|2010-2011||GCK Lions||LNB||45||12||20||32||32||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||GCK Lions||LNB||43||5||19||24||16||5||0||2||2||2
|-
|2012-2013||GCK Lions||LNB||37||4||19||23||8||3||0||1||1||0

|744||191||277||468||450||168||46||69||115||129

|235||60||117||177||142||27||12||12||24||14

|1990|| Suisse -20 ans||CM -20 ans B||7||4||8||12||21||
|-
|1997||||CM B||7||4||1||5||6||
|-
|1998|| Suisse||CM||9||0||2||2||0||
|-
|2000|| Suisse||CM||7||0||1||1||0||

Notes et références

Notes

Références 

Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif grison
Naissance en décembre 1970
Naissance à Samedan
Joueur du HC Coire
Joueur du CP Berne
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du GCK Lions
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Saint-Moritz